Mantus steht für:

 Mantus (Mythologie), den Unterweltsgott der Etrusker
 Mantus (Band), eine deutsche Band